Дмитро Воробйов:

 Воробйов Дмитро Сергійович (1985) — російський хокеїст.
 Воробйов Дмитро Олександрович (1977) — український футболіст
Сторінки зі списками однофамільців-тезок